Piricaudilium är ett släkte av svampar. Piricaudilium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Piricaudilium